Hell Dorado est un jeu de figurines à peindre créé par Croc et publié chez l'éditeur français Asmodée ;
 Helldorado est un album du groupe de heavy metal américain W.A.S.P. ;
 Helldorado est une série de bande dessinée éditée par Casterman.
Helldorado, un film américain de James Cruze sorti en 1935
Helldorado, un jeu vidéo développé par Spellbound Entertainment sorti en 2007